Zaire eller Zaïre kan syfta på:

Air Zaïre – Zaires statliga flygbolag som existerade 1961-1994.
Zaïre (valuta) – landet Zaires officiella valuta, ibland betecknad med symbolen Ƶ.
Zaire – en flod inom landet Zaire 1971-1997, se Kongofloden 
 Zaïre (skådespel) – skådespel av Voltaire

Geografi

Angola 

 Zaire (provins),

Kongo-Kinshasa 
 Zaire – namnet 1971-1997 på nuvarande Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Robotskapade Angolaförgreningar